Drent ist der Familienname folgender Personen:

 Ido Drent (* 1987), südafrikanischer Schauspieler
 Rudi Drent (1937–2008), niederländischer Ornithologe